

Cinéma 
 Sweet Dreams, film américain réalisé par Karel Reisz en 1985
 Sweet Dreams, un film documentaire américain réalisé par Lisa Fruchtman et Rob Fruchtman en 2012

Musique

Albums 

 Sweet Dreams (Are Made of This), album de Eurythmics

Chansons 

 Sweet Dreams, chanson de Beyoncé ;
 Sweet Dreams (Are Made of This), chanson de Eurythmics ;
 Sweet Dreams (Are Made of This), reprise par Marilyn Manson ;
 Sweet Dreams, chanson de Don Gibson.

Groupes 
 Sweet Dreams, duo britannique s'étant présenté au concours de sélection pour représenter le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1976 ;
 Sweet Dreams, groupe britannique ayant représenté le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1983.

Autres 
Sweet Dream est une mini-série réalisée par Jean-Philippe Amar et diffusée sur Canal+.